Centennial (plaats), dorpje in de Amerikaanse Staat Wyoming.
 Centennial (Colorado), een stad met 100.000 inwoners in Colorado.
 Centennial (hop), een hopvariëteit
 Centennial (televisieserie), televisieserie uit 1978